Пруссако́в — фамилия. Известные носители:
 Пруссаков, Валентин Анатольевич (1943—2016) — российский и американский журналист и писатель.
 Пруссаков, Василий Агатонович (1854—1918) — русский архитектор.

См. также 
 Прусаков